John Theunissen (gitarist) (1949–2015), Nederlands gitarist van Pussycat
 John Theunissen (voetballer) (1962), Nederlands voetballer van ADO Den Haag